Rudi Altig – ciclista su strada e pistard tedesco nato nel 1937
 Willi Altig – ciclista su strada e pistard tedesco nato nel 1935